Stena bezeichnet:

 Stena AB (siehe auch Stena-Sphäre), schwedischer Konzern, Eigner von:
 Stena Line, schwedische Reederei
 Stena Bulk, schwedische Reederei
 Stena Drilling
 Ştena, bis 1931 Name von Jibert in Rumänien 
 Stena (Ionien), antiker Ort an der ionischen Küste, nördlich des heutigen Menderes in der Türkei, oberhalb des Ostufers des Tahtalı-Stausees
 antiker Ort in Päonien, siehe Stenas